Magyar Sajtó napilap 1855 és 1865 között
Magyar Sajtó a Magyar Újságírók Országos Szövetségének havonta, illetve kéthetente megjelenő lapja